Perija peut désigner :

Toponymes

Machiques de Perijá : l'une des 21 municipalités de l'État de Zulia ;
 Rosario de Perijá : l'une des 21 municipalités de l'État de Zulia.

Divers 
 Serranía de Perijá : cordillère septentrionale de la chaîne des Andes, à la frontière entre la Colombie et le Venezuela ;
 Synallaxe de la Perija : espèce de passereau de la famille des Furnariidae.

Homonymie de toponyme